Zoltán Hetényi (; * 18. Februar 1988 in Budapest) ist ein ungarischer Eishockeytorwart, der seit 2017 bei den Knoxville Ice Bears aus der Southern Professional Hockey League unter Vertrag stand. Sein Bruder Péter Hetényi ist ebenfalls Eishockeyspieler.

Karriere 
Zoltán Hetényi begann seine Karriere beim ungarischen Serienmeister Alba Volán Székesfehérvár und etablierte sich bald als Backup-Torhüter hinter Krisztián Budai. Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 2007/08, als er mit sensationellen Leistungen in der Österreichischen Eishockey-Liga Aufsehen erregte und die Saison als zweitbester Torhüter der Liga abschloss. Bei den an die EBEL anschließenden Playoffs der ungarischen Liga erzielte er souverän eine sensationelle Fangquote von 94,36 %. 

In der Saison 2008/09 agierte er als Backup von Szuper, der als erster Torhüter zu Alba Volán gewechselt war, konnte jedoch die hervorragenden Leistungen der vorangegangenen Saison nicht wiederholen. Deshalb wurde nach dem Wechsel von Szuper zu den Hannover Scorpions der Finne Tommi Satosaari als erster Torhüter vor Hetényi verpflichtet. In der Saison 2010/11 stand er insgesamt 32 Mal für seine Mannschaft in der ÖEHL zwischen den Pfosten, musste aufgrund der Defensivschwäche seiner Mannschaft jedoch bei einer guten Fangquote von 91 Prozent im Schnitt 3.65 Tore pro Spiel hinnehmen.

Neben dem Spielbetrieb in der österreichischen Liga, kommt Hetényi regelmäßig für Alba Volán in der ungarischen Eishockeyliga zum Einsatz und gewann mit seiner Mannschaft 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 sieben Mal in Folge den nationalen Meistertitel. Zur Saison 2011/12 wechselte er zu Jokerit Helsinki aus der finnischen SM-liiga. Für die Mannschaft bestritt er in der Saisonvorbereitung zwei Spiele in der European Trophy. Für den weiteren Saisonverlauf war er zudem als Leihspieler für Kiekko-Vantaa aus der zweitklassigen Mestis spielberechtigt. Am Ende der Saison belegte er mit Jokerit den dritten Rang der finnischen Meisterschaft, erhielt jedoch keinen neuen Vertrag. Die Saison 2012/13 verbrachte er bei den Cincinnati Cyclones und Orlando Solar Bears aus der ECHL, ehe er im Mai 2013 von Tappara Tampere verpflichtet wurde. Für Tappara lief er zunächst in der European Trophy 2013 auf, ehe er an Lempäälän Kisa aus der Mestis ausgeliehen wurde. Im November 2013 kehrte er zu seinem Heimatverein nach Székesfehérvár zurück und erreichte in der Spielzeit 2013/14 die beste Fangquote der österreichischen Eishockey-Liga. Nachdem er in der Spielzeit 2014/15 verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kam, stand er ein Jahr später bereits wieder bei 28 Spielen in der ÖEHL zwischen den Pfosten seines Klubs. 2017 wechselte er in die Vereinigten Staaten zu den Knoxville Ice Bears aus der Southern Professional Hockey League, spielte aber auch dreimal für die Greenville Swamp Rabbits aus der ECHL.

International 
Für Ungarn nahm Hetényi im Juniorenbereich an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division II 2004 und der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2006 sowie der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division II 2005 und den U20-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2006 und 2008 teil. 

Im Seniorenbereich stand er im ungarischen Aufgebot bei den Weltmeisterschaften der Division I 2008, 2010, 2011 und 2014. Beim Turnier 2008 in Japan löste er Budai als Backup des ungarischen Nationalteam-Goalies Levente Szuper ab und erzielte bei seinem einzigen Spiel ein Shutout gegen Kroatien. Zudem lief er für Ungarn bei den Weltmeisterschaften der Top-Division 2009, als Ungarn erstmals nach 70 Jahren wieder auf höchstem Niveau an einer Weltmeisterschaft teilnahm, und 2016 in insgesamt vier Spielen auf. Darüber hinaus vertrat er seine Farben bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 und in Pyeongchang 2018.

Erfolge und Auszeichnungen

International 
 2005 Aufstieg in die Division I bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division II
 2008 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I
 2010 Niedrigster Gegentorschnitt der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
 2010 Beste Fangquote der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B

Statistiken

Hauptrunde

Playoffs

Nationalteams

Weblinks 
 
 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Ungarn)
Eishockeytorwart (Alba Volán Székesfehérvár)
Eishockeytorwart (Jokerit)
Eishockeytorwart (Kiekko-Vantaa)
Eishockeytorwart (Cincinnati Cyclones, 2006)
Eishockeytorwart (Orlando Solar Bears, ECHL)
Eishockeytorwart (Tappara)
Eishockeytorwart (Lempäälän Kisa)
Eishockeytorwart (Greenville Swamp Rabbits)
Eishockeytorwart (Debreceni HK)
Ungarischer Meister (Eishockey)
Ungar
Geboren 1988
Mann